Leichhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Leichhardt (1813–1848), deutscher Entdecker

Leichhardt steht für folgende geografischen Objekte:

 Leichhardt (New South Wales), Vorort von Sydney, Australien
 Leichhardt (Queensland), Vorort von Ipswich, Queensland, Australien
 Leichhardt (Victoria), Ort in Victoria, Australien
 Leichhardt (Wahlkreis), Wahlbezirk für das Repräsentantenhaus von Australien
 Leichhardt, früherer Name von Trebatsch, Ortsteil von Tauche, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg